Dieser Artikel behandelt die niederländische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1980.

Qualifikation 

Abschlusstabelle Gruppe 4

|}

Spielergebnisse

Niederländisches Aufgebot

Endrunde 

Gruppe 1

|-
| colspan="9" align="left" | Für die Platzierung 2 und 3 ist die bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen maßgeblich.

Im ersten Gruppenspiel hatten es die Niederländer mit Griechenland zu tun. Nach einem Elfmetertor von Kist in der 65. Minute war das Spiel entschieden und die Mannschaft konnte ihren ersten Erfolg einfahren. Im zweiten Gruppenspiel musste man gegen Deutschland ran. Nach einem Hattrick von Klaus Allofs innerhalb 65 Minuten konnten Rep und Willy van de Kerkhof gegen Ende des Spiels nurmehr auf 2:3 verkürzen, man verlor das Spiel. Im letzten Spiel entschied sich, wer sich als Gruppenzweiter für das  kleine Finale qualifizieren sollte. Nach einem Tor von Zdeněk Nehoda in der 16. Minute erzielte Kist in der 59. Minute den Ausgleich. Niederlande hätte einen Sieg gebraucht, konnten aber kein weiteres Tor erzielen, so schied man in der Gruppenphase als Dritter aus.

Niederlande
1980